Кит-Ли Касл (; родился 14 сентября 1968 года) — английский актёр, в основном играет отрицательных персонажей и вампиров.

Биография 
Преимущественно снимается в английских телесериалах, но он также появлялся в нескольких фильмах, таких как «Потомство Чаки» и «Ветер в ивах», последний был снят по одноимённой повести шотландского писателя Кеннета Грэма.

Женат, имеет двоих детей — дочь Саманту и старшего сына Марка.

Фильмография

Ссылки 
 

Актёры Великобритании